Tomorrow Comes Today – EP dei Gorillaz del 2000
 Tomorrow Comes Today – singolo dei Gorillaz del 2002